Села:

Залиман — Воронізька область, Богучарський район

Залиман — Харківська область, Балаклійський район
 Залиман — Луганська область, Кремінський район